Kijfhoek (rangeerterrein), een rangeerterrein tussen Barendrecht en Zwijndrecht
Kijfhoek (Zuid-Holland), een buurtschap in de gemeente Zwijndrecht
Vrouwenparochie, een dorp in de gemeente Het Bildt (Friesland), dat aanvankelijk Kijfhoek heette
Duingebied Kijfhoek & Bierlap in Meijendel nabij Den Haag, in beheer bij Dunea